Meadows har flera betydelser:

Geografi

Australien 

 Meadows (ort i Australien), South Australia, Mount Barker,

Kanada 

 Meadows (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

Musik 
 Meadows (musiker)

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar